Příjmení Plechatý nese více různých osobností:

 František Plechatý (1917–???) – český a československý politik
 Ivana Plechatá (* 1965) – česká pracovnice v sektoru sociálních služeb a politička
 Václav Plechatý (* 1948) – český výtvarník, grafik a řezbář